Вадим Ермаков:
 Ермаков, Вадим Викторович (род. 1939) — советский и российский учёный-биогеохимик, лауреат премии имени А. П. Виноградова (2014).
 Ермаков, Вадим Константинович (1972—1996) — рядовой, Герой Российской Федерации.